MP2 kan syfta på:

 MP2 – en kulsprutepistol, se Uzi
 MP2 – en årsmodell av en tung lastbil, se Mercedes-Benz Actros
 MP2 (ljud) – ett ljudformat i MPEG-1